Denumirea de Însurăței se poate referi la:
Însurăței, un oraș din județul Brăila, România
Însurăței, o localitate din comuna Didești, județul Teleorman, România
Însurăței, o localitate din județul Gorj, România